Мађарски шаховски шампионати су инаугурисани у месту Ђер 1906. године. Мађарска шаховска федерација се појављује 1911. али се званично оснива тек 1923.

Регуларност шампионата пре 1950. је била хаотична и зависила је од организатора турнира. Мађарска шаховска федерација се тада спаја са Мађарском спортском федерацијом и тако добија државну подршку. Од тада се шампионат организовао једном годишње, изузев три одржана један за другим у истој години (1950, 1958 и 1965).

Према очекивањима место одражавања турнира је углавном био главни град Будимпешта. 

1999. се одржао турнир (49-ти мушки и 47. женски) од 1. до 9. фебруара у месту Lillafüred. Десет играча је узело учешће а побеђује Золтан Алмаши са скором 6/9, пола поена предности у односу на Ђулу Сакса и Золтана Варгу. И на женском турниру је учествовало десет шахисткиња а побеђује Нора Медвеђи испред Илдико Мадл са истим скором од 6/9. 

Иако је Федерација звала најбоље мађарске шахисте они се нису увек одазивали на позиве (Сузан Полгар, Јудит Полгар, Софија Полгар, Петар Леко, Лајош Портиш и Золтан Рибли).

Списак досадашњих победника (мушкарци) 
- Незванична првенства -

Списак досадашњих победника (мушкарци) 
- Званична првенства -

Списак досадашњих победника (жене)

Спољашње везе 
 Портиш-Пинтер, 1984.
 Коначна турнирска табела са 49-тог шампионата одршаног 1999.
 Коначна турнирска табела са 49-тог шампионата одршаног 2002.
 Партије са турнира 2003.
 Коначна турнирска табела са 49-тог шампионата одршаног 2005. 
 Партије са турнира 2006.

Национални шампионати
Шах у Мађарској